Probayernos puede referirse a:
 el nombre común de la planta Lavatera cretica;
 el nombre común de la planta Medicago sativa; 
 el nombre común de la planta Thymelaea hirsuta; o
 el nombre común de la planta Verbascum sinuatum.